Ел Клавел има више значења:

 Ел Клавел (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Клавел (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Клавел, Ел Росарио (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Клавел (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Клавел (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Клавел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Клавел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Клавел (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Клавел (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Клавел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Клавел (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику